Приаргу́нск — топоним в России.

 Приаргунск — посёлок городского типа, административный центр Приаргунского муниципального округа Забайкальского края.
 Приаргунск — ж.-д. станция на линии Борзя — Хайлар
 Приаргунск — недействующий аэродром/аэропорт на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края.